Le carmin est un pigment naturel de couleur rouge que colore l'acide carminique, produit également par synthèse depuis 1991. Employés comme colorant alimentaire, l'un ou l'autre se codent E120 en Europe. Par extension, carmin désigne des couleurs rouge foncé.

 Le Carmin (Tyria jacobaeae) est une espèce de lépidoptères, aussi appelée Goutte-de-sang.
 Carmin est un album de la chanteuse Bïa Krieger.